Список флагов муниципальных образований Пермского края Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Пермском крае насчитывалось 111 муниципальных образований — 26 городских округов, 13 муниципальных округов, 7 муниципальных районов и 65 сельских поселений.

С 21 мая по 20 ноября 2012 года, под руководством геральдической комиссии при губернаторе Пермского края, Администрация губернатора Пермского края и Министерство образования Пермского края, был проведён конкурс творческих работ по разработке гербов и флагов городских и сельских поселений Пермского края, не учредивших свою официальную символику.

К участию в конкурсе были допущены только учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, 1-2 курсов учреждений начального профессионального образования, студенты 1-2 курсов учреждений среднего и высшего профессионального образования Пермского края.

Творческие работы, победившие в конкурсе, были направлены в соответствующие муниципальные образования с рекомендациями об их рассмотрении при учреждении официальных символов муниципальных образований.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных округов

Флаги муниципальных районов

Флаги сельских поселений

Флаги упразднённых муниципальных образований

Упразднённые флаги

Примечания 

Пермский